Fu kan som auktorsförkortning betyda:

 Chien-Ming Fu
 Jing Qiu Fu
 Jinzhong Fu
 Li Kuo Fu
 Pei Yun Fu
 Qiang Fu
 Shu Hsia Fu
 Shan-Quan Fu
 Xin Hua Fu

Robotskapade auktorsförkortningar